

Cinema 
 Asso di cuori (The Ace of Cads) – film del 1926 diretto da Luther Reed
 Asso di cuori (Ace of Hearts) – film del 2008 diretto da David Mackay

Altro 
 Asso di cuori – carta da gioco